Барановка — деревня в Лихославльском районе Тверской области.

География 
Деревня находится на полпути между Лихославлем и Калашниково. В деревне платформа Барановка на главном ходу Октябрьской железной дороги. Рядом деревни Соколово и Бархатиха.

Население

Власть 
Деревня в административном плане центр Барановского сельского поселения Лихославльского района
Тверской области.

Примечания 

Населённые пункты Лихославльского района